Pjesma Eurovizije 2022. bilo je  66. po redu natjecanje za najbolju Pjesmu Eurovizije. Natjecanje  se održalo u Pala Alpitour Areni u Torinu u Italiji zahvaljujući pobjedi banda Måneskin na prethodno održanom natjecanju. U suorganizaciji Europske Radiodifuzijske unije i RAI-ja natjecanje se sastojalo od dva polufinala i jednog finala. Polufinala se održalo 10. i 12. svibnja, dok  bilo 14. svibnja 2022 godine. Ovo će biti treći put kako je Italija domaćin Pjesme Eurovizije, prethodna dva puta domaćini su bili Napulj 1965 godine te Rim 1991 godine. Sve tri večeri voditelji su bili talijanski voditelj Alessandro Cattelan, svjetski poznata pjevačica i voditeljica Laura Pausini i libanonsko-britanski pjevač i voditelj Mika.

Na natjecanju se trebala natjecati četrdeset i jedna država, na natjecanje se vraćaju Armenija te Crna Gora nakon jedne godine odsutnosti s natjecanja. Odlukom EBU-a 25.veljače 2022. odlučeno je kako Rusija neće imati mogućnost slanja svoje pjesme na ovogodišnji Eurosong zbog Ruske invazije na Ukrajinu 2022. tako da je konačni broj sudionica smanjen na četrdeset.

Pobjednik natjecanja je Ukrajina sa osvojenih 631 bod, te je ovo Ukrajini treća pobjeda od prvog nastupa. Top 5 zaključuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Švedska te Srbija. Ovo je najbolji rezultat Ujedinjenom Kraljevstvu od 1998. te Španjolskoj od 1995 godine.

Lokacija 
Po tradiciji Pjesme Eurovizije u većini slučajeva zemlja sudionica koja pobjedi na natjecanju godinu ranije ima pravo biti domaćin Pjesme Eurovizije sljedeću godinu. bd 

7. srpnja 2021. Europska radiodifuzijska unija i Radiotelevisione Italiana pokrenuli su proceduru natječaja za domaćinstvo u kojoj objavljuju listu kriterija neophodnih za grad i mjesto održavanja:

 Mjesto održavanja mora biti slobodno za korištenje 6 tjedana prije i 1 tjedan nakon natjecanja
 Mjesto održavana mora biti u zatvorenom prostoru s povoljnom klimatizacijom i kapacitet arene s kapacitetom između 8000 i 10 000
 Mjesto održavanja mora sadržavati glavnu dvoranu s kapacitetom kako bi se smjestila sva potrebna oprema kako bi se pripremila produkcija na visokom nivou te da ima dovoljno prostora kako bi se moglo lako doći do glavne dvorane kako bi podržali dodatne produkcijske potrebe kao što su: press-centar, mjesta za delegacije, kabine, itd.
 Grad domaćin mora imati međunarodnu zračnu luku koja nije udaljena od grada više od 90 minuta
 Grad domaćin mora imati preko 2 000 slobodnih hotelskih soba blizu arene.

U prvoj fazi natječaja, gradovi se prijavljuju formalno. Svaki zainteresirani grad mora predstaviti svoju ponudu u vidu knjige i poslati RAI-u najkasnije do 12. srpnja 2021. RAI i EBU će zatim pregledati sve ponude tijekom ljetnih mjeseci čime će grad domaćin biti izabran pred kraj ljeta. 13. srpnja RAI je objavila kako je u natječaj ušlo 14 gradova; ti gradovi bili su dužni do 4. kolovoza dostaviti svoje planove što je učinilo 11 od 17 gradova. 24. kolovoza 2021. talijanska televizija objavila je da je izbor domaćina sveden na pet gradova, i to: Milano, Bologna, Pesaro, Rimini te Torino. Gradovi u nastavku su izrazili interes za domaćinstvo:

Format

Grafički dizajn 
Grafički dizajn i logotip natjecanja predstavljeni su 21.siječnja 2022 a istoga dana predstavljen je i slogan natjecanja koji glasi The Sound of Beauty (hrv. Zvuk ljepote). 24.siječnja Europska radiotelevizijska unija i talijanska televizija Rai službeno su predstavile inspiraciju za logo i slogan Eurosonga 2022. Ovog puta, logo Eurosonga je baziran na simetričnoj strukturi i uzorcima kimatike – studija fenomena valova zvuka. Slične strukture imaju i tzv. talijanski vrtovi, koji se također baziraju na simetriji i osnoj geometriji, te poštuju ideju “reda ispred prirode”. Za razliku od prethodnih godina, kada je uglavnom na logu dominirao font Gotham, ove godine je na logu font Arsenica.

Dizajn pozornice 
22.studenog 2021 godine dizajnerska kompanija Atelje Francesca Montinaro je objavila da je dobila o dobitku zadatka o dizajniranju pozornice za Pjesmu Eurovizije 2022 godine.Pozornica će biti u obliku sunca a ispred nje će biti struktura koja izgleda kao vijenac. Po prvi put od 2015, neće biti manje (satelitske) pozornice u areni, već samo glavna pozornica. Kao i prethodnih godina, postojat će LED ekrane. Velika razlika između ove, i pozornica prethodnih godina je što će pozornica u Torinu će biti pokretna.

Voditelji 

2.veljače 2022. potvrđen je voditeljski trio Eurosonga 2022., kojeg će činiti poznati talijanski voditelj Alessandro Cattelan, svjetski poznata pjevačica i voditeljica Laura Pausini i libanonsko-britanski pjevač i voditelj Mika, koji je s Italijom povezan zahvaljujući mentoriranju u talijanskom X Factoru i vođenju talk šoua na Rai-ju prije nekoliko godina.

Snimljeni nastupi 
30.studenog 2021 godune, OGAE - Grčki klub nesliužbeno je otkrio da bi drugu godinu za redom EBU od svih sudionika zatražio rezervne snimke na kojima izvođači predstavnici izvode svoju pjesmu uživo iz svojih zemalja u slučaju da iz epidemioloških razloga delegacija dođe u nemogućnost otputovati u Torino ili ako delegacija nekim slučajem mora u samoizolaciju. . Izvršni supervizor Martin Esterdal kasnije je potvrdio ove informacije, napomenuvši da se razmatraju dva moguća organizacije natjecanja.

Promjena pravila objavljivanja pjesme 
Prema ukrajinskoj televizijskoj kući Suspilne EBU je od ove godine odlučio postrožiti pravila vezana uz pjesme koje su bile objavljene ili dostupne prije 1. rujna. O njihovoj mogućnosti sudjelovanja glasnogovornike Suspline je za ukrajinski portal KP rekao sljedeće: Nekadašnje se ograničenje isključivo odnosilo na komercijalno objavljene pjesme, no od 2022. to se pravilo promijenilo – konkretno koncept “komercijalne objave” se potpuno eliminirao iz spomenutog pravila. Zabrana se tako od ove godine ne odnosi isključivo na “komercijalno objavljene” pjesme, nego na bilo koje pjesme koje su dostupne ili objavljene prije 1. rujna 2021. godine. Prema pravilima internacionalnog natjecanja, organizator nacionalnog natjecanja ima odgovornost da se to pravilo implementira i na samo nacionalno natjecanje.

Razglednice 
"Razglednice" su video uvod u trajanju od 40 sekundi koji se prikazuje na televiziji dok se pozornica priprema za sljedećeg natjecatelja koji će izvesti svoju pjesmu. Snimanje razglednica za 2022. navodno je započelo 8. veljače u Perugi i odvija se na raznim mjestima diljem Italije, u skladu s temom natjecanja "Zvuk ljepote". Kao i na razglednicama prethodnih godina, od umjetnika koji sudjeluju očekuje se da snime dio svojih razglednica  iz svojih zemalja radi umetanja putem tehnologije chroma keying.

Lokacije na kojima su se snimale razglednice uključuju:

  – Su Nuraxi, Barumini, Sardinija
  – Cascata delle Marmore, Terni, Umbrija
  – Muzej moderne i suvremene umjetnosti Trento i Rovereto, Trident
  – Dvorac Miramare, Trst, Furlanija-Julijska krajina
  – Villa Monastero u Vareni, Lecco (pokrajina), Lombardija
  – Perugia, Umbrija
  – Castel del Monte, Andria, Apulija
  – Matterhorn, Aosta
  – Monte Conero, Ancona, Marke
  – Caserta, Kampanija
  – Procida, Napulj
  – Opatija Svetog Mihovila, Sant'Ambrogio di Torino
  –Fusine u Valromani, Udine, Furlanija-Julijska krajina
  – Cavour, Pijemont
  – Burano, Veneto
  – Selinunte, Trapani (pokrajina), Sicilija
  – Grinzane Cavour, Cuneo, Pijemont
  – Matera, Basilicata
  – Cortina d'Ampezzo
  – Manarola, Cinque Terre, Ligurija

  – Mole Antonelliana, Torino
  – Merano, Južni Tirol
  – Bergamo, Lombardija
  – Opatija Saint Galgano, Siena, Toskana
  – Urbino, Marke
  – Ravenna, Emilia-Romagna
  – Lago di Scanno, L'Aquila, Abruzzo
  – Lingotto, Torino
  – Scala dei Turchi, Agrigento, Sicilija
  – Genoa, Liguria
  – Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Calabria
  – Rim
  – Nacionalni park Gennargentu, Nuoro, Sardinija
  – Civita di Bagnoregio, Viterbo, Lacij
  – Dvorac Rocca Calascio, L'Aquila, Abruzzo
  – Alagna Valsesia, Vercelli, Pijemont
  – Rimini, Emilia-Romagna
  – Termoli, Campobasso, Molise
  – Orta San Giulio, Novara, Pijemont
  – Firenca, Toskana

Ždrijeb polufinala 
Ždrijeb za polufinale održan je 25.siječnja 2022. u Torinu. Zemlje sudionice, osim direktnih finalista (velike petorke) raspodijeljene su u šest šešira temeljenih na uzorcima glasanja u prošlosti. Time  se nada spriječiti prijateljsko glasanje i predvidive finaliste te povećati uzbuđenje. Točan poredak po polufinalima će se tek kasnije otkriti kad sve zemlje predaju svoje pjesme. Također su se izvlačile i države "velike petorke" u kojem će polufinalu glasati i predstavljati svoje pjesme.

Sastav šešira je sljedeći:

a - Rusija je isključena iz sudjelovanja mjesec dana nakon izvlačenja polufinala.

Popis zemalja sudionica 
20. listopada 2021 godine, EBU je najavio kako će se na natjecanju pojaviti 41 zemlja sudionica, uz povratničke zemlje Armeniju i Crnu Goru sudjelovat će sve države koje su sudjelovale godinu ranije. Odlukom EBU-a 25.veljače 2022. odlučeno je kako Rusija neće imati mogućnost slanja svoje pjesme na ovogodišnji Eurosong zbog Ruske invazije na Ukrajinu 2022. tako da je konačni broj sudionica smanjen na četrdeset.

Izvođači povratnici

Prvo polufinale 
Prvo polufinale održat će se 10. svibnja 2022. u 21:00 po CEST-u. U prvom polufinalu sudjelovat će 17 zemalja. Pravo glasa je ima publika i članovi žirija iz Italije, Francuske.

Drugo polufinale: 
Drugo polufinale održat će se 12. svibnja 2022. u 21:00 po CEST-u. U drugom polufinalu sudjelovat će 18 zemalja. Pravo glasa je ima publika i članovi žirija iz Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Finale 
Finale održat će se 14. svibnja 2022. u 21:00 CEST-u. U finalu sudjelovat će 10 zemalja koje se kvalificiralo tijekom prvog polufinala, 10 zemalja kvalificiranih tijekom drugog polufinala i 5 finalista, za ukupno 25 zemalja. Dana 15. ožujka 2022., nakon ždrijeba, utvrđeno je da će Italija, organizacijska država, nastupiti 9. po redu.

Rezultati

Prvo polufinale

12 bodova

Drugo polufinale

12 bodova

Finale

12 bodova 
Tablice ispod sadrže informacije o podjeli maksimalnih 12 bodova u finalu. Podebljane države dale su 24 boda (12 bodova od publike i 12 bodova stručnog žirija)

Ostale zemlje 
Za pravo sudjelovanja na natjecanju Pjesme Eurovizije, država mora biti punopravni i aktivni član EBU-a. EBU je poslao poziv za sudjelovanje na Pjesmi Eurovizije 2022. svim aktivnim članicama, kojih je trenutno 56. Sljedeće države iskazale su jasnu (ne)zainteresiranost:

Aktivne članice EBU-a: 

 - 19. lipnja 2021. godine, iz RTVA  su potvrdili kako se Andora neće vratiti na natjecnje 2022. godine. Andora je posljednji put na Eurosongu nastupila 2009.
  - 25. lipnja 2021 godine iz BHRT-a su izjavili kako neće nastupiti na natjecanju 2022. ali ni narednih godina dok se ne riješi problem budžeta javnog servisera zbog čega je EBU uveo sankcije bosanskohercegovačkoj delegaciji. 12.listopada 2021. godine službeno je potvrđeno da se BiH neće vratiti na natjecanje 2022. godine. Bosna i Hercegovina je posljednji put na Eurosongu nastupila 2016. godine.
  - 18. kolovoza 2021. godine, luksemburška televizija je potvrdila da se Luksemburg neće vratiti na natjecanje 2022. godine.
  - 11. listopada 2021 godine, mađarska televizija otvorila je natječaj za festival A Dal, izbor koji je prije korišten kao izbor mađarskog predstavnika na Pjesmi Eurovizije, međutim nije bilo nikakvih najava kako će A Dal biti korišten u tu svrhu. Odsudstvo Mađarske je potvrđeno 20. listopada 2021. nakon što je EBU objavio konačan popis zemalja sudionica.
  - Monegaška televizija (TMC) je 30. kolovoza 2021. potvrdila da neće sudjelovati na natjecanju 2022. godine. 
  - 18. lipnja 2021. godine, slovačka televizija je potvrdila da se Slovačka neće vratiti na natjecanje ni 2022. godine. 
  - Iako je EBU bila u pregovorima sa turskom delegacijom oko eventualnog povratka Turske na natjecajne, odsudstvo Turske je potvrđeno 20. listopada 2021. nakon što je EBU objavio konačan popis zemalja sudionica.

Neaktivne članice EBU-a: 

  - 28. svibnja 2021. godine, EBU je suspendirala članstvo bjeloruske radiotelevizije, čime je onemogućeno prijavljivanje za natjecanje 2022. godine. BTRC je imao pravo na žalbu u roku od dva tjedna prije nego što suspenzija i službeno stupi na snagu. 1. srpnja 2021. BTRC je i službeno ostala bez članstva u EBU-u čime je onemogućeno sudjelovanje  na natjecanju 2022. godine. 
  - Iako su prvobitno prijavili sudjelovanje i bili u ždrijebu za polufinala, EBU  je diskvalificirala Rusiju sa natjecanja zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Odluka je donesena nakon konzultacija sa zemljama članicama EBU-a 25. veljače 2022. nakon poziva bar 10 emitera zemalja sudionica na diskvalifikaciju Rusije. Sva tri nacionalna emitera Rusije koji su bili članovi EBU-a (Kanal 1, VGTRK i Radio Dom Ostankino) su napustile tu organizaciju 26. veljače 2022.

Međunarodni prijenosi i izlagači glasova

Izlagači glasova 
Ocjenu od 12 bodova nacionalnih žirija objavit će izlagač svake zemlje sudionice. Redoslijed izglasavanja bodova žirija je sljedeći:
Izvor: 

  – Jeangu Macrooy
  – Labiuse
  – Jana Burčeska
  – Aidan Cassar
  – Kateryna Pavlenko
  – Andri Xhahu
  – Tanel Padar
  – Narmin Salmanova
  – Pedro Tatanka
  – Barbara Schöneberger
  – David Jeanmotte
  – Tix
  – Daniel Styopin
  – Ida Nowakowska
  – Stefania
  – Elena Băncilă
  – Janan Dural
  – Dragana Kosjerina
  – Árný Fjóla Ásmundsdóttir
  – Loukas Hamatsos

  – Samanta Tīna
  – Nieves Álvarez
  – Julie Berthollet
  – Tina Müller
  – Élodie Gossuin
  – Garik Papoyan
  – Andrijana Vešović
  – Eda Marcus
  – Linda Martin
  – Lorella Flego
  – Helen Kalandadze
  Hrvatska – Ivan Dorian Molnar
  – Vaidotas Valiukevičius
  – Philipp Hansa
  – 	Aksel Kankaanranta
  – AJ Odudu
  – Dotter
  – Courtney Act
  – Taťána Kuchařová
  – Carolina Di Domenico

Međunarodni prijenosi 
Svi emiteri koji sudjeluju mogu odabrati da imaju komentatore na licu mjesta ili udaljene komentatore koji svojoj lokalnoj publici pružaju uvid u emisiju i informacije o glasovanju. Iako moraju emitirati barem polufinale u kojem glasaju i finale, većina emitera prikazuje sve tri emisije s različitim programskim planovima. Slično tome, neki emiteri koji ne sudjeluju možda i dalje žele emitirati natjecanje.
Osim toga, EBU će osigurati  međunarodne prijenose uživo oba polufinala i finala putem svog službenog YouTube kanala bez komentara, te putem službenog TikTok kanala s dodatnim sadržajem iza pozornice.

RAI će producirati i emitirati natjecanje u 4K UHD rezoluciji, po prvi put u povijesti događaja.

Ovo su emiteri koji su u cijelosti ili djelomično potvrdili svoje planove emitiranja i/ili svoje komentatore:

Sudjeluju na ovogodišnjem izdanju:

Ne sudjeluju na ovogodišnjem izdanju:

Gledanost emisija

Ostale nagrade 
Osim trofeja glavnog pobjednika, tijekom Eurosonga 2022. ocjenjivat će se i nagrade Marcel Bezençon. Prije natjecanja održava se i glasanje OGAE, "General Organization of Eurovision Fans" (Opća organizacija ljubitelja Eurovizije).

Nagrada Marcel Bezençon 
Dodjela nagrada Marcel Bezençon, koju od 2002. organizira tadašnji šef delegacije Švedske i predstavnik 1992. Christer Björkman, i pobjednik natjecanja Richard Herrey 1984., odaje počast pjesmama u finalu natjecanja. Nagrade su podijeljene u tri kategorije: umjetnička nagrada, nagrada skladatelja i nagrada tiska. Nagrade su podijeljene u tri kategorije: umjetnička nagrada, nagrada skladatelja i nagrada tiska. Pobjednici su objavljeni malo prije finala Eurovizije 14. svibnja.

OGAE 
OGAE, organizacija koju čini više od četrdeset klubova obožavatelja Eurosonga diljem Europe i šire, provodi godišnju anketu koja je prvi put održana 2002. godine kao nagrada obožavatelja Marcela Bezençona. Nakon zatvaranja anketa, dobitnica ovogodišnje nagrade je švedska predstavnica Cornelia Jakobs sa pjesmom Hold Me Closer. Top 5 plasman nalazi se u tablici ispod.

Službeni album 

Eurovision Song Contest: Turin 2022 službeni je kompilacijski album natjecanja, koji je sastavila Europska radiodifuzna unija, a izdala ga je Universal Music Group digitalno 8. travnja 2022. i u CD formatu 22. travnja 2022., a bit će objavljen u formatu kazete te na vinilu 6. svibnja 2022. Album će sadržavati svih 40 natjecateljskih pjesama, uključujući i one pjesme koje se nisu uspjele kvalificirati u finale.

Ljestvice

Incidenti

Rusko-ukrajinski odnosi

Promjena izvođača i pjesme 
Nakon kontroverze oko ukrajinskog nacionalnog izbora 2019., što je dovelo do povlačenja zemlje iz natjecanja te godine, od 2020. uvedeno je novo pravilo koje zabranjuje umjetnike koji su nastupali u Rusiji od 2014. ili su ušli na Krim "kršeći zakonodavstvo Ukrajine" od ulaska u izbor. Na nacionalnom izboru Ukrajine 2022. pobijedila je Alina Pash s pjesmom "Tini zabutykh predkiv". 14. veljače 2022., dva dana nakon odabira, aktivist i video bloger Serhii Sternenko izjavio je da je Pash ušla na Krim s ruskog teritorija 2015. godine i krivotvorila svoju putnu dokumentaciju sa svojim timom kako bi sudjelovala u izboru. Ukrajinski emiter UA:PBC naknadno je izjavio da će zatražiti od ukrajinske državne granične službe da provjeri je li dokumentacija krivotvorena, te da Pash službeno neće biti ukrajinski predstavnik na natjecanju "dok se ne završi provjera i razjašnjenje činjenica ". Nakon što je 16. veljače otkriveno da je predstavnik Pashovog tima predao krivotvorenu dokumentaciju UA:PBC-u, [158][159][160] 16. veljače, Pash je na svojim stranicama na društvenim mrežama objavila da će povući svoju kandidaturu kao ukrajinska predstavnica na natjecanju. UA:PBC je kasnije izjavio da će prema pravilima selekcije izabrati još jednog predstavnika među ostalim konkurentskim umjetnicima u izboru. Drugoplasirani u izboru, Kalush Orchestra  s pjesmom "Stefania", dobio je ponudu da predstavlja Ukrajinu 17. veljače, a konačna odluka se očekivala na izvanrednom sastanku 18. veljače.Dana 22. veljače, UA:PBC je potvrdio da je Kalush Orchestra pristao predstavljati Ukrajinu na natjecanju.

Diskvalifikacija Rusije 
Nakon pritiska više članica EBU-a, krovna je organizacija odlučila da će se Eurosong 2022. u Torinu održati bez ruskog predstavnika. U izjavi koja je postavljena na svim službenim društvenim mrežama EBU-a i Eurovision Song Contest kanalima stoji sljedeće:  

Izvršni odbor EBU-a donio je odluku koja je nastala uslijed današnjeg prijedloga Referentne grupe Pjesme Eurovizije, a koja je bazirana na pravilima ovog događaja i vrijednostima koje gaji EBU. Prijedlog referentne grupe podržao je i Televizijski odbor EBU-a. Ova odluka je donesena budući da, zbog trenutne krize u Ukrajini, uključivanje ruske pjesme na ovogodišnjem Natjecanju bi na isto moglo baciti ljagu na vrijednosti koje zastupamo. Prije donošenja ove odluke EBU se konzultirao sa svojim članovima. EBU je apolitična organizacija televizijskih kuća predana vrijednostima javne službe. Ostajemo posvećeni zaštiti vrijednosti ovog kulturološkog natjecanja koje promovira međunarodnu razmjenu i razumijevanje, okuplja publiku, slavi različitosti i ujedinjuje Europu na jednoj pozornici.

Deset zemalja u zadnjih 48 sati izdalo svoje službene dopise vezane uz rusko sudjelovanje na Eurosongu i članstvo u EBU –  Ukrajina, Norveška, Island, Švedska, Danska, Finska, Nizozemska, Litva, Latvija, Estonija – od kojih su neke poput Estonije i Finske prijetile svojim povlačenjem s Eurosonga ukoliko bi Rusija nastupala na istom. Podsjetimo, Rusija je trebala nastupiti u drugom dijelu prvog polufinala.

Neispravnost pozornice za vrijeme proba 
Tijekom prvog dana proba u Torinu 30. travnja 2022., talijanske novine La Repubblica i La Stampa izvijestile su o tehničkim poteškoćama s komponentom 'kinetičkog sunca' pozornice, s tim da se lukovi nisu mogli kretati slobodno i dovoljno brzo kako se očekivalo. Novine su također objavile da se kvar nije mogao u potpunosti popraviti do održavanja emisija uživo. Nekoliko izaslanstava, među njima i one iz Litve i Danske, bilo je prisiljeno promijeniti svoje planove, budući da su o kvaru obaviještene nekoliko dana prije. La Stampa je kasnije izvijestila da je postignut kompromis u kojem će lukovi ostati statični za izvedbu svih predstavnika, dok bi za uvodne i intervalne točke lukovima bilo omogućeno dinamično kretanje.

Makedonski incident sa zastavom 
Makedonska predstavnica Andrea u toku održane ceremonije svečanog otvorenja Eurosonga u Torinu u jednom trenutku je, kako bi pozirala fotografima, bacila makedonsku zastavu na pod. Ovaj događaj brzo su uočili makedonski novinari koji su gestu protumačili kao nepoštovanje zastave i države koju Andrea predstavlja, te zatražili hitnu reakciju makedonske nacionalne televizije.

Iz MRT-a su se kasnije oglasili priopćenjem u kojem osuđuju Andrein potez, te objavili kako traže hitno očitovanje svih članova delegacije o postupku. Zatražena je isprika delegacije makedonskim građanima, a ukoliko ista izostane spremni su Andreu i delegaciju vratiti iz Torina svega nekoliko dana prije nastupa u drugom polufinalu ovogodišnjeg Eurosonga.

Dramu je ipak spriječila sama Andrea koja se pojavila u programu MRT-a objasnivši svoj potez kao vrlo nespretan, s obzirom da je zastavu pokušala dodati članovima delegacije koji su bili predaleko od nje, pa je sve izgledalo poprilično ružno. Andrea se ispričala građanima Sjeverne Makedonije kazavši kako voli i poštuje svoju domovinu i zastavu koja ju predstavlja. Ipak, MRT je najavio nastavak istrage o samom incidentu, te ukoliko se otkrije postojanje namjere, i zakonske sankcije za ovaj potez.

Vanjske poveznice
 Službena stranica Eurovizije 
 Službena Twitter stranica Eurovizije 
 Eurosong.hr
 Facebook stranica

Fusnote 
1TBA - To Be Announced (biti će najavljeno)
2TBD - to be determined (biti će odlučeno)

Izvori 

Izbori za pjesmu Eurovizije u Italiji